O Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens de 2011 foi a primeira edição realizada em uma única etapa ao contrário do formato adotado nos últimos anos, que se realizaram no formato de circuito (mesmo formato da Série Mundial de Sevens).
O Torneio tive a participação de 16 equipes na categoria masculina e 12 equipes na categoria feminina, que foi indicadas pelas Federações através de suas colocações em seus campeonatos/circuitos estaduais.
No próximo ano, 2012, o Brasileiro de Sevens contará também com a participação das categorias de base (M15, M17 e M19).
O evento aconteceu nos dias 17 e 18 de dezembro (sábado e domingo) no Estádio Hermínio Espósito, em Embu das Artes.

Equipes participantes
São convidados para o torneio as Federações filiadas além de duas equipes convidadas na categoria feminina e uma equipe convidada na categoria masculina, devido ao desenvolvimento do rugby em sua região. As Federações dispõem da seguinte quantidade de vagas:

Torneio masculino

Torneio feminino

Duas alterações ocorreram. O Chapecó de Santa Catarina, desistiu do torneio, e foi substituído pelo Ilhabela Rugby. No torneio feminino também teve uma baixa: o Recife não conseguiu viajar para São Paulo, e foi substituiído pelo Rio Branco, da capital.

Torneio masculino

Grupo A

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Grupo B

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Grupo C

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Grupo D

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Fase Final

Campeão

Torneio feminino

Grupo A

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Grupo B

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Grupo C

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Grupo D

Classificação

Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0

Fase Final

Campeão

Referências

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Confederação Brasileira de Rugby
 Rugby Sevens

2011
Rugby de 2011 no Brasil